Валентинов може да се отнася за:

 Александър Валентинов (1973) – български футболист
 Валентинов – село в Полша, Великополско войводство, Островски окръг, община Рашков
 Валентинов – село в Полша, Лодзко войводство, Поддембишки окръг, община Заджим
 Валентинов – село в Полша, Лодзко войводство, Томашовски окръг, община Буджишевице
 Валентинов – село в Полша, Люблинско войводство, Любартовски окръг, община Йежьожани
 Валентинов – село в Полша, Люблинско войводство, Люблински окръг, община Кшчонов
 Валентинов – село в Полша, Мазовско войводство, Липски окръг, община Липско
 Валентинов – село в Полша, Мазовско войводство, Радомски окръг, община Илжа